Nogometni klub Osijek, förkortat NK Osijek, är en kroatisk fotbollsklubb från Osijek som grundades 27 februari 1947. 

Klubbfärgen är vit och blå. Större matcher kan spelas på Gradski vrt-stadion.

Meriter 
Segrare Kroatiska cupen: 1
1998-1999

Placering tidigare säsonger

Färger
NK Osijek spelar i vit och blå trikåer, bortastället är blå.

Trikåer

Källor

Externa länkar

 Officiell hemsida
 NK Osijek pá Soccerway

Fotbollsklubbar i Kroatien
NK Osijek